Fenil (bâtiment)
 Pont de Fenil